Płowce ist ein polnischer Ortsname:
 Płowce (Stare Juchy), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Plowczen, 1938 bis 1945 Plötzendorf, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Płowce (Sanok), Dorf im Powiat Sanocki, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Płowce (Radziejów), Dorf im Powiat Radziejowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Siehe auch: Płowce Drugie